Csehország
 Stará Ves, település a Bruntáli járásban
 Stará Ves, település a Přerovi járásban
 Stará Ves nad Ondřejnicí, település az Ostrava városi járásban
 Stará Ves, Bílovec településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Stará Ves, Vysoké nad Jizerou településrésze a Semilyi járásban
 Stará Ves, Hradiště településrésze a Karlovy Vary-i járásban